Аляб'єв Олександр Володимирович — український баяніст
 Аляб'єв Олександр Олександрович — російський композитор